Quintetto per archi n. 1 di Johannes Brahms
 Quintetto per archi n. 1 di Louis Spohr